Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2020 (в Канаде называется 2020 Tim Hortons Brier)  в городе Кингстон, провинция Онтарио c 29 февраля по 8 марта 2020 года (по UTC−5).
Это 91-й чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин. В Кингстоне последний раз проводился в 1957 году. Место проведения: спортивно-развлекательный центр Leon’s Centre, который вмещает 6700 зрителей.
В Онтарио  проводится в 31-й раз, больше, чем в любой канадской провинции или территории.
Согласно информации властей Кингстона, в связи с проведением турнира, город может привлечь 130 000 зрителей и пополнить казну на 15 млн долларов

В турнире принимали участие по одному представителю от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады, победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду) и обладатель Уайлд-кард.
Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате мира, который  с 28 марта по 5 апреля в Глазго, Шотландия, а также выступать под этим наименованием на  году.

Официальный хештег чемпионата: #BRIER2020.

В финал вышли команды , скип Брендан Боттчер (одно поражение в турнире до финала) и , скип Брэд Гушу (три поражения до финального матча). Начав без хаммера в первом энде команда Гушу украла одно очко. Во втором энде команда Боттчера сравняла счет. В третьем энде Брэд Гушу последний броском выбил два камня соперника, набрав три очка в энде. В четвёртом энде команда Боттчера взяла вновь только одно очко. Далее, в шестом энде команда Гушу взяла одно очко и в восьмом энде украла ещё одно очко, а команда Боттчера взяла одно очко в девятом энде. Таким образом команда Гушу перед десятым эндом вела с внушительным преимуществом 6-3, имея хаммер. Тем не менее игра продолжалась до последнего броска, когда команда Боттчера имела возможность украсть три и сравнять счет. Но Брэд Гушу последним броском выбил камень соперника, оставив свой лучше остальных. Таким образом со счетом 7-3 победила команда . Команда Брэда Гушу именно в этом составе завоевала третий титул за последние четыре года (один из них выступая как команда Канады).

Скип проигравшей команды Брендан Боттчер после матча выразил сожаление о слабом финального матча начале его командой:

Третий команды Альберта Даррен Молдинг после матча был переполнен эмоциями и едва сдерживал слезы после поражения:

Команда победителей была счатлива и отмечала в интервью, что не была фаворитом и сыграла очень качественно:

Турнир

Выбор места проведения 
Кроме Кингстона другими городами, претендовавшими на Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2020 года, были Монктон из провинции Нью-Брансвик, Принс-Джордж из провинции Британская Колумбия и Сент-Катаринс из провинции Онтарио.

Leon’s Centre на 6700 мест, открылся в феврале 2008 года и является домашней ареной для клуба хоккейной лиги Онтарио Kingston Frontenacs. Арена, не чуждая кёрлингу, принимала у себя Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2013 года. На арене также проходил Открытый чемпионат Канады по кёрлингу 2011 года. Кингстон также принимал очень успешный Travelers Canadian Curling Club Championship в 2017 году в гольф-клубе Cataraqui Golf and Country Club. Кроме того, Royal Kingston Curling Club — один из пяти клубов, представляющих ассоциацию Greater Kingston Curling — будет отмечать свое 200-летие в 2020 году.

Трансляции 
Все игровые сессии будут транслироваться на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: Вик Ротер, олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард, Брайан Мадрик и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Команда-победитель получит 105 тысяч долларов, за второе место команда получит 65 тысяч долларов, за третье место — 45 тысяч долларов. Оставшиеся 85 тысяч долларов будут поделены между остальными командами в соответствии с их положением в итоговой классификации турнира.

Формат соревнований 
Квалификация

Начиная с чемпионата 2018, автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые проводятся в текущем сезоне.
Последнее место получает победитель матча Уайлд-кард между двумя командами, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin).
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Замены в матчах 
 Запасной команды Канада Тед Аппелман играл на позиции первого в последних двух эндах в сессии 8.
 Запасной команды Альберта Патрик Джэнссен играл на позиции первого во второй половине матча в сессии 13.
 Запасной команды Ньюфаундленд и Лабрадор Джефф Томас играл на позиции первого в последних двух эндах в сессии 9.
 В последнем энде в сессии 13 запасной команды Ньюфаундленд и Лабрадор Джефф Томас играл первого, Джефф Уокер играл второго, а Бретт Галлант был заменён.
 В последних двух эндах в сессии 13 запасной команды Северного Онтарио Ли Тонер играл второго, И Джей Харнден играл третьего, а Марк Кеннеди был заменен.
 Запасной команды Нова Скотиа Кевин Уллетт играл второго в последних двух эндах в сессии 7.
 Запасной команды Онтарио Джон Моррис играл третьего в последних двух эндах вторго тай-брейка.
 В последних трех эндах в сессии 13 запасной команды Квебек Дэниэл Бедар играл первого, Брэдли Лекен играл второго, а Эмиль Асселен был заменен.
 В последних трех эндах в сессии 7 запасной команды Северо-Западные территории Мэтт Нджи играл третьего, а Джейми Кюи и Дэвид Ахоу поменялись местами.
 Команда Нунавут регулярно использовала ротацию начального состава.

Награды 
Команды всех звёзд
Первая команда
 Скип: Брендан Боттчер, 
 Третий: Рид Карразерс, 
 Второй: И Джей Харнден, 
 Первый: Колин Ходжсон, 

Вторая команда
 Скип: Майк Макьюэн, 
 Третий: Марк Кеннеди, 
 Второй: Дерек Самагалски, 
 Первый: Бен Хеберт, 

Ross Harstone Sportsmanship Award
 Колин Ходжсон, 

Paul McLean Award
 Джефф Камада и Шейн Диллинг, TSN, видеооператоры

Hec Gervais Most Valuable Player Award
 Брэд Гушу,

Идеальные матчи 
Идеальным матчем называют событие, при котором игрок на протяжении одного матча выполнил все броски с точностью 100 %.

В этом турнире применено только к матчам группового и медального этапов.

Интересные факты 
 На этом турнире скипами разных команд выступают два родных брата: Кевин Кюи и Джейми Кюи, сыграли между собой в Сессии 4. А их родная сестра Кэрри Галуша была скипом команды Северо-Западных территорий на женском чемпионате Канады по кёрлингу этого года.
 Майк Макьюэн на этом турнире, и его жена Дон Макьюэн на женском чемпионате Канады по кёрлингу этого года пробились в основной групповой этап турнира в составе своих команд по квоте уайлд-кард.
 Трое близких родственников Ховардов имеют непосредственное отношение к турниру, но ни один из них не выйдет на лёд в основном групповом этапе турнира. Старший брат Расс Ховард является телекомментатором на этом турнире, его младший брат Гленн Ховард и сын Гленна Скотт Ховард проиграли в матче уайлд-кард.
 Впервые с момента участия (с 2015 года) в чемпионате команда Канады проиграла стартовый матч.
 3 марта, во вторник, скип команды Саскачеван Мэтт Данстон провёл два идеальных матча в один день (Сессии 10 и 11) против команд Онтарио (Эппинг) и команды Канады (Кюи). Причём обе команды на момент матча находились в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking) выше Мэтта Данстона. Это был первый случай в истории Чемпионатов Канады по кёрлингу среди мужских команд, когда один игрок провёл два идеальных матча в один день.
 Команда Брендана Боттчера третий раз подряд вышла в финал Чемпионата Канады по кёрлингу среди мужчин и все проиграла.

Команды

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Команды в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking)

Результаты 
Начало матчей указано по московскому времени UTC+3:00.

Розыгрыш квоты Уайлд-кард 
Розыгрыш квоты Уайлд-кард (один квалификационный матч) намечен на 28 февраля. В матче примут участие две команды, которые не победили в провинциальных чемпионатах и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд.
Это команды: скипа Майка Макьюэна, не отобравшегося через чемпионат Манитобы и скипа Гленна Ховарда, не отобравшегося через чемпионат Онтарио.

Система Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking) для матча Уайлд-кард:

Матч Уайлд-кард

Суббота, 29 Февраля, 3:00

Групповой этап

Таблицы группового этапа 

Ситуация после окончания группового этапа

Таблица Группа A

Таблица Группа B

Игровые сессии

Сессия 1 
Суббота, 29 февраля, 22:00. 4966 зрителей

Сессия 2 
Воскресенье, 1 марта, 3:00. 4720 зрителей

Сессия 3 
Воскресенье, 1 марта, 17:00. 3920 зрителей

Сессия 4 
Воскресенье, 1 марта, 22:00. 4484 зрителя

Сессия 5 
Понедельник, 2 марта, 3:00. 3816 зрителей

Сессия 6 
Понедельник, 2 марта, 17:00. 3989 зрителей

Сессия 7 
Понедельник, 2 марта, 22:00. 3054 зрителя

Сессия 8 
Вторник, 3 марта, 3:00. 3265 зрителей

Сессия 9 
Вторник, 3 марта, 17:00. 3851 зритель

Сессия 10 
Вторник, 3 марта, 22:00. 3655 зрителей

Сессия 11 
Среда, 4 марта, 3:00. 3276 зрителей

Сессия 12 
Среда, 4 марта, 17:00. 4221 зритель

Сессия 13 
Среда, 4 марта, 22:00. 3643 зрителя

Сессия 14 
Четверг, 5 марта, 3:00. 3477 зретелей

Медальный этап (Championship Pool)

Таблица 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Игровые сессии

Сессия 16 
Четверг, 5 марта, 21:00. 3666 зрителей

Сессия 17 
Пятница, 6 марта, 3:00. 3857 зрителей

Сессия 18 
Пятница, 6 марта, 21:00. 4916 зрителей

Сессия 19 
Суббота, 7 марта, 3:00. 5001 зритель

Тай-брейк 
По окончании медального этапа, четыре команды имели одинаковые показатели. Для определения четвёртой путевки в плей-офф потребовалось три матча тай-брейк.

Суббота, 7 марта, 17:00. 4275 зрителей

Суббота, 7 марта, 22:00. 4979 зрителей

Плей-офф

3 против 4 
Воскресенье, 8 марта, 3:00. 5013 зрителей

1 против 2 
Суббота, 7 марта, 22:00. 4979 зрителей

Полуфинал 
Воскресенье, 8 марта, 19:00. 5003 зрителя

Финал 
Понедельник, 9 марта, 2:00. 5029 зрителей

Итоговая классификация

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2020

2020
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 2020 году
Март 2020 года